Robert Witka (ur. 27 lipca 1981 w Przasnyszu) – polski koszykarz, występujący na pozycji silnego skrzydłowego, reprezentant Polski – uczestnik mistrzostw Europy w 2007 i 2009, obecnie trener HydroTrucka Radom.

Życiorys 
Robert Witka większość swojej kariery spędził w Anwilu Włocławek, którego jest wychowankiem. W tym zespole grał w latach 1997-2000, a także 2001-2006. Sezon 2000/2001 spędził w Zagłębiu Sosnowiec. Od 2006 występował w Turowie Zgorzelec. 1 marca 2010 zwolniony z przygranicznego klubu. Od 2010 zawodnik Asseco Prokomu Gdynia z którym zdobył dwa mistrzostwa z rzędu. 8 sierpnia 2012 podpisał roczny kontrakt z drużyną z Gdyni.

19 lipca 2018 został trenerem Rosy Radom. 28 kwietnia 2021 zawarł umowę trenerską z GTK Gliwice. 25 stycznia 2022 opuścił klub za porozumieniem stron. 14 lutego 2022 objął ponownie stanowisko trenera w HydroTrucku Radom.

Osiągnięcia 
 Klubowe
  3-krotny mistrz Polski (2003, 2011, 2012)
  8-krotny wicemistrz Polski (1999, 2000, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2016)
 Zdobywca:
 Superpucharu Polski (2010, 2016)
 pucharu Polski (2016)
 Finalista:
 pucharu Polski (2004, 2010, 2015)
 Superpucharu Polski (2011, 2012, 2015)
 Uczestnik meczu gwiazd PLK (2005, 2007, 2009)
 Uczestnik rozgrywek:
 pucharu:
 Koracza (2000)
 Saporty (2002)
 ULEB (2003, 2008-10)
 Euroligi (2011)

 Reprezentacja
 2-krotny uczestnik mistrzostw Europy (2007, 2009)

Statystyki

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie PLK 
 Profil na polskikosz.pl 
 Profil na eurobasket.com 
 Statystyki zawodnika 

Ludzie sportu związani z Przasnyszem
Ludzie urodzeni w Przasnyszu
Polscy koszykarze
Polscy trenerzy koszykarscy
Trenerzy Rosy Radom
Trenerzy GTK Gliwice
Reprezentanci Polski w koszykówce mężczyzn
Koszykarze Anwilu Włocławek
Koszykarze Asseco Prokomu Gdynia
Koszykarze Turowa Zgorzelec
Koszykarze Zagłębia Sosnowiec
Koszykarze Rosy Radom
Urodzeni w 1981